-{Rail Safe Transport Application}- (-{RaSTA}-), IP bazirani mrežni protokol koji se koristi za kontrolisanje vozova
 Rastafarijanstvo, pokret
 Rasta (Kongo), kraljevi rata iz Drugog Kongoskog rata
 Rasta (mandeizam), bela odeća mandeanske sekte
 Lester Spejt (Lester „Rasta” Spejt), afroamerički fudbaler, rvač i glumac
 Bejbi Rasta i Gringo, portorikanski regeton duo
 Rasta (muzičar) (Stefan Đurić; rođen 1989), srpski muzičar
 Stig Rasta (rođen 1980), estonski muzičar

Vidi još 
 -{Raasta}-